Tondo – in arte, dipinto di forma circolare
 Tondo – tipo di carattere tipografico
 Tondo – cognome italiano
 Tondo – quartiere di Manila, nelle Filippine
Tondo – quartiere di Reggio Emilia
 Regno di Tondo – regno asiatico del passato, nelle Filippine
 Il Tondo – bosco della Toscana
 Renzo Tondo – politico italiano
 Jerry Tondo – doppiatore e attore statunitense

Pagine correlate 
 Tondi